Роузмонт има више значења:
 Роузмонт (Калифорнија)
 Роузмонт (Илиноис)
 Роузмонт (Мериленд)